Со́рия () — фамилия и топоним. Известные носители:

 Сория, Альберто (1906 — дата смерти неизвестна) — перуанский футболист.
 Сория, Владимир (род. 1964) — боливийский футболист и тренер.
 Сория, Давид (род. 1993) — испанский футболист.
 Сория, Карлос (род. 1939) — испанский альпинист, самый старый человек в мире, который достиг вершины всех из 14 высочайших гор в мире.
 Сория, Маурисио (род. 1966) — боливийский футболист.
 Сория, Себастьян (род. 1983) — катарский футболист уругвайского происхождения.
 Сория, Сиксто (род. 1954) — кубинский боксёр, чемпион мира.
 Сория, Хоаким (род. 1984) — мексиканский бейсболист.
 Сория, Хосе Мануэль (род. 1958) — испанский политик.
 Сория, Элеасар (1948—2021) — перуанский футболист.

 Мартинес-Сория, Франциско (1902—1982) — испанский актёр театра и кино.

Топоним 
 Сория — город в Испании
 Сория — район (комарка) в Испании.
 Сория — провинция в Испании
 Эррера-де-Сория — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

См. также 
 Епархия Осма-Сории — католическая епархия латинского обряда, расположенная в провинции Сория, Испания.